Catedral de Los Ángeles puede referirse a:
 Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, en Los Ángeles, California (Estados Unidos).
 Catedral de Santa María de los Ángeles, en Los Ángeles (Chile).